Хрватска, данашња Република Хрватска
 Бела Хрватска, прадомовина хрватског народа
 Црвена Хрватска, историјски и геополитички појам
 Кнежевина Хрватска, хрватска кнежевина у раном средњем веку
 Панонска Хрватска, хрватски историографски назив назив за Посавску кнежевину у раном средњем веку
 Краљевина Хрватска, општи назив за хрватско краљевство (925-1918)
 Краљевина Хрватска (925-1102), самостална хрватска краљевина (током 10. и 11. века)
 Краљевина Хрватска (1102-1526), историјска круновина у саставу средњовековне Краљевине Угарске
 Краљевина Хрватска (1526-1867), историјска круновина у саставу нововековне Краљевине Угарске, под влашћу Хабзбуршке Монархије
 Краљевина Хрватска и Славонија, самоуправна круновина (1867-1918) у саставу шире Краљевине Угарске
 Далмација и Хрватска (дукат), византијска тема у рангу дуката, која је постојала средином 12. века
 Бановина Хрватска, самоуправна бановина у Краљевини Југославији (1939-1941)
 Независна Држава Хрватска, државна творевина (1941-1945)
 Народна Република Хрватска, федерална јединица у саставу ФНРЈ (1946-1963)
 Социјалистичка Република Хрватска, федерална јединица у саставу СФРЈ (1963-1990)
 Средишња Хрватска, историјска област у Хрватској
 Горња Хрватска, историјска област у Хрватској
 Доња Хрватска, историјска област у Хрватској
 Велика Хрватска, политички пројекат стварања велике хрватске државе

Види још
 Краљевина Хрватска (вишезначна одредница)
 Приморска Хрватска (вишезначна одредница)
 Панонска Хрватска (вишезначна одредница)